

Жінки 
 Живкова Олена Вікторівна — заступник генерального директора Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, заслужений працівник культури України.
 Мара Малеєва-Живкова (1911—1971) — болгарська медичка, дружина Тодора Живкова.
 Людмила Тодорова Живкова (1942—1981) — болгарська державна, громадська та культурна діячка часів НРБ, донька Тодора Живкова.

Чоловіки 
 Живко Живков (1915—2000) — болгарський політик, міністр.
 Нікола Живков (1847—1901) — болгарський педагог, засновник першого дитячого садка у Болгарії. Автор пісні «Шуми Марица» — гімну Болгарії у 1886—1944 роках.
 Тодор Живков (1911—1998) — болгарський державний діяч, перший секретар (з 1954), потім (з 1981) генеральний секретар ЦК Болгарської компартії, Герой Народної Республіки Болгарія.
 Тодор Живков (1938—2001) — болгарський етнолог, фольклорист. Доктор філологічних наук, професор.
 Христо Живков (* 1975) — болгарський кіноактор. Світову популярність здобув після ролі Івана у фільмі Мела Гібсона «Страсті Христові».

Примітки 

болгарські прізвища